Csehország
Přibyslav, település a Havlíčkův Brod-i járásban
Přibyslav, település a Náchodi járásban